Bombus steht für:

 die Gattung der Hummeln (wissenschaftlicher Name)
 Bombus (Band), schwedische Heavy-Metal-Band